Der internationale Eishockeyverband IIHF veranstaltete im Jahr 2009 zum 73. Mal Eishockey-Weltmeisterschaften.

Die Turniere im Überblick

Herren-WM 

Die 73. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 24. April bis zum 10. Mai 2009 in Bern und Zürich-Kloten in der Schweiz statt.

Die weiteren Turniere wurden in folgenden Orten ausgetragen: 

 Division I
 Gruppe A: 11. – 17. April 2009 in Vilnius, Litauen
 Gruppe B: 11. – 17. April 2009 in Toruń, Polen
 Division II
 Gruppe A: 9. – 13. April 2009 in Novi Sad, Serbien
 Gruppe B: 6. – 12. April 2009 in Sofia, Bulgarien
 Division III: 10. – 16. April 2009 in Dunedin, Neuseeland

Frauen-WM 

Die 13. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 4. bis zum 12. April 2009 in Hämeenlinna in Finnland ausgetragen. Die weiteren WM-Turniere fanden in folgenden Orten statt:
 Division I: 4. – 10. April 2009 in Graz, Österreich
 Division II: 12. – 18. April 2009 in Torre Pellice, Italien

Junioren (U20) 

Die 33. Weltmeisterschaft der U20-Junioren fand vom 26. Dezember 2008 bis zum 5. Januar 2009 in Ottawa in Kanada statt. Die weiteren Turniere wurden in folgenden Orten ausgetragen:
 Division I
 Gruppe A: 14. – 20. Dezember 2008 in Herisau, Schweiz
 Gruppe B: 15. – 21. Dezember 2008 in Aalborg, Dänemark
 Division II
 Gruppe A: 15. – 21. Dezember 2008 in Miercurea Ciuc, Rumänien
 Gruppe B: 10. – 15. Januar 2009 in Logroño, Spanien

Junioren (U18) 

Die 11. Weltmeisterschaft der U18-Junioren wurden vom 9. bis 19. April 2009 in Fargo und Moorhead in den Vereinigten Staaten ausgetragen. Die weiteren Turniere fanden in den folgenden Orten statt:
 Division I
 Gruppe A: 6. – 12. April 2009 in Minsk, Belarus
 Gruppe B: 29. März – 5. April 2009 in Asiago, Italien
 Division II
 Gruppe A: 22. – 28. März 2009 in Maribor, Slowenien
 Gruppe B: 16. – 22. März 2009 in Narva, Estland
 Division III
 Gruppe A: 27. Februar – 5. März 2009 in Taipeh, Republik China (Taiwan)
 Gruppe B: 9. – 15. März 2009 in Erzurum, Türkei

Frauen (U18) 
Die 2. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen fand vom 5. bis 10. Januar 2009 in Füssen in Deutschland statt. Zum ersten Mal wurde auch ein Turnier der Division I ausgetragen, das vom 28. Dezember 2008 bis 2. Januar 2009 in Chambéry in Frankreich stattfand.

Weblinks 

 Offizielle Website der Eishockey-Herren-Weltmeisterschaft 2009
 Offizielle Website der Eishockey-U20-Weltmeisterschaft 2009

Weltmeisterschaft
2009